Marcelo Arévalo e Miguel Ángel Reyes Varela erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Hans Hach Verdugo e Dennis Novikov.

In finale Romain Arneodo e Hugo Nys hanno sconfitto Dominic Inglot e Austin Krajicek con il punteggio di 7-5, 5-7, [16-14].

Teste di serie 

  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (finale)
  Guido Pella /  Diego Schwartzman (quarti di finale)

  Santiago González /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)
  Ben McLachlan /  John-Patrick Smith (primo turno)

Riserve 

  Lucas Gómez /  Luis Patiño (primo turno)

Wildcard 

  Hans Hach Verdugo /  Dennis Novikov (quarti di finale)

  Gerardo López Villaseñor /  Cameron Norrie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2019